Slovo Breakaway má více významů.
 Breakaway (tanec) – původně synkopický tanec
 Breakaway (album) – album americké zpěvačky Kelly Clarkson
 Breakaway (píseň) – píseň americké zpěvačky Kelly Clarkson